Дамаскин (Папандреу) — ім’я декількох грецьких архієреїв:

 Дамаскин (Папандреу) (1891—1949) —  ієрарх Церкви Еллади, з 1941 до своєї смерті — архієпископ Афінський і всієї Еллади; прем'єр-міністр Греції у другій половині жовтня 1945 року.
 Дамаскин (Папандреу)  (1936—2011) — ієрарх Константинопольського патріархату, митрополит Адріанопольський.
 Дамаскин (Папандреу) (нар. 1957) — ієрарх Александрійського патріархату, митрополит Йоганнесбурзький і Преторійський, іпертим та екзарх всієї Південної Африки.